Forecast bezeichnet:

 Mount Forecast, Berg mit mehreren Gipfeln im ostantarktischen Mac-Robertson-Land

Siehe auch:
 Prognose
 Superforecaster